Waulin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jewgenjewitsch Waulin (1957–2008), russischer Schachspieler
 Juri Waulin (* 1963), lettischer Boxer